Lynwood kan syfta på:

Lynwood, Illinois
Lynwood, Kalifornien